Цыденова — женская форма бурятской и калмыцкой фамилии тибетского происхождения Цыденов (от тибетского слова цеден «крепкая жизнь». Известные носительницы:
 Цыденова, Азия (род. 1986) — российская телеведущая, продюсер.
 Цыденова, Гунсын Аюшеевна (1909—1994) — государственный деятель Бурят-Монгольской АССР, председатель Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР (1941—1947).